

Гербы политических общин политического округа Маттерсбург

Гербы политических общин

Литература 

 Prickler, H. und Prickler, L. : Hoheitszeichen der kroatischen Gemeinden des Burgenlandes; Petschaften, Siegel, Wappen, Gemeindefarben. Kroatisches Kultur- und Dokumentationszentrum, Eisenstadt, 1997. ISBN 3-85374-280-7

Б
М